Drawing Down the Moon е дебютен студиен албум на блек метъл групата Beherit. Издаден е на 13 януари 1993 г. от Spinefarm Records.

Албумът се отличава с използването на пространствено-синтетични звуци и хаотично използване на компютърно променени вокали. Текстовете в „Intro“ са взети от Сатанизъм на Ла Вей, транскрибирани от Антон Ла Вей в Сатанинската Библия.

Състав 
 Нюклиър Холокосто (Марко Лайо) – вокали, китара, синтезатор
 Блек Джийзъс (Арьо Венстрьом) – бас
 Содоматик Слотър (Яри Пиринен) – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Бехерит
Музикални албуми от 1993 година
Дебютни албуми